Arawn peut désigner :
 Arawn, personnage de la mythologie celtique brittonique ;
 Arawn, bande dessinée ;
 , objet transneptunien nommé d'après le personnage mythologique.